Perkins County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Perkins County, Nebraska
 Perkins County, South Dakota